Il singolare del torneo di tennis Rye Brook Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Peter Lundgren che ha battuto in finale John Ross 6-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Tarik Benhabiles (primo turno)
 Andrej Česnokov (secondo turno)
 Ramesh Krishnan (semifinali)
 Thomas Muster (quarti di finale)

 Jaime Yzaga (primo turno)
 Dan Goldie (secondo turno)
 Matt Anger (primo turno)
 Jim Pugh (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rye Brook Open 1987